Interne peut faire référence à :
Angle interne en géométrie
Interne des hôpitaux, étudiant universitaire
 Interne : élève qui prend pension au collège ou au lycée